Episiphon är ett släkte av blötdjur. Episiphon ingår i familjen Gadilinidae.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Tandsnäckor
Episiphon